Résultats détaillés de l’édition 1920 du championnat de France de tennis qui est disputée du 5 au .

Faits marquants 
Organisés pour la première fois après six années d'absence en raison de la première Guerre mondiale, les championnats réunissent l'ensemble des meilleurs joueurs français à l'exception de William Laurentz.

Le championnat de France de tennis 1920 est remporté par André Gobert contre Max Decugis en cinq sets. C'est la seconde fois que Gobert remporte le tournoi après sa victoire en 1911.

Chez les dames, Suzanne Lenglen remporte la première de ses six victoires : quatre championnats de France de tennis (1920, 1921, 1922, 1923) et deux Internationaux de France en 1925 et 1926. Elle bat au Challenge Round Marguerite Broquedis, double tenante du titre qui l'avait battue en finale en 1914 (il n'y a pas eu de tournoi pendant les années de la première guerre mondiale), sur le score de 6-1, 7-5.

Palmarès

Simple messieurs

Simple dames 
La championne en titre 1914, Marguerite Broquedis, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).
{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|DQ-titre= tour
|DF-titre=All comers' final
|DP-titre=Challenge round
|DQ1=| Suzanne Lenglen|6|6|
|DQ2=| Élisabeth d'Ayen|0|1|
|DQ3=||||
|DQ4=||||
|DQ5=||||
|DQ6=||||
|DQ7=||||
|DQ8=||||
|DD1=| Suzanne Lenglen|6|6|
|DD2=| Germaine Golding|2|3|
|DD3=|' Jeanne Vaussard|||
|DD4=||||
|DF1=| Suzanne Lenglen|6|6|
|DF2=| Jeanne Vaussard|1|1|
|DP1=| Suzanne Lenglen|6|7|
|DP2=| Marguerite Broquedis|1|5|
}}

 Double messieurs Championne en titre 1914, la paire Max Decugis - Maurice Germot est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale). Double dames Championne en titre 1914, la paire Blanche Amblard - Suzanne Amblard, directement qualifiée pour le challenge round (grande finale) ne s'est pas alignée pour défendre son trophée.La paire gagnante de la présente édition est donc celle qui a remporté la all comers' final, c'est-à-dire la finale du tableau préliminaire à élimination directe (en l'espèce Suzanne Lenglen - Élisabeth d'Ayen face à Germaine Golding - Jeanne Vaussard). Double mixte Championne en titre 1914, la paire Suzanne Lenglen - Max Decugis est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).''

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1920
France
France
Tennis en 1920
Tennis